José Zelaya ist der Name folgender Personen:

* José Francisco Zelaya y Ayes (1798–1848), Präsident von Honduras 1839–1840
 José Jerónimo de Zelaya Fiallos (* 1780), honduranischer Politiker 
 José Santos Zelaya (1853–1919), ehemaliger Präsident von Nicaragua